Илинский () — русская и польская фамилия.

Известные носители 
 Илинский, Август Иванович (1766—1844) — действительный тайный советник, сенатор, камергер.
 Илинский, Антоний Александр (1814—1861) — польский, затем турецкий военный деятель.
 Илинский, Пётр Алексеевич (1836 или 1837—1907) — русский врач и публицист.
 Илинский, Сергей Петрович (1867—? (после 1918)) — русский военачальник, генерал-майор.
 Илинский, Ян Станислав (1795—1860) — польский композитор и поэт.
 Илинский, Ян-Каэтан (1731 — 1794) — польский государственный деятель, староста житомирский (1753—1794), войский киевский (с 1753).
 Илинский, Януш Станислав (1765—1792) — польский генерал-майор, участник Четырёхлетнего сейма (1788—1792).

См. также 
 Ильинский